Arcola steht für

 Arcola (Label), englisches Musiklabel 
 Arcola (Ligurien), eine Gemeinde in der Provinz La Spezia, Ligurien, Italien
 Arcola (Saskatchewan), eine Stadt im Südosten von Saskatchewan, Kanada

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Arcola (Alabama), im Hale County
 Arcola (Georgia), im Bulloch County
 Arcola (Illinois), im Douglas County
 Arcola (Indiana), im Allen County
 Arcola (Kansas), im Ellsworth County
 Arcola (Louisiana), im Tangipahoa Parish
 Arcola (Maryland), im Montgomery County
 Arcola (Minnesota), im Washington County
 Arcola (Mississippi), im Washington County
 Arcola (Missouri), im Dade County
 Arcola (New Jersey), im Bergen County
 Arcola (North Carolina), im Warren County
 Arcola (Pennsylvania), im Montgomery County
 Arcola (Texas), im Fort Bend County
 Arcola (Virginia), im Loudoun County
 Arcola (West Virginia), im Webster County
 Arcola (Wyoming), im Laramie County
 Arcola Junction, im Fort Bend County, Texas

Sonstiges:
 Arcola Creek (Iowa), Fließgewässer im Monona County, Iowa
 Arcola Creek (Ohio), Fließgewässer im Lake County, Ohio
 Arcola Drainage Ditch Number 4, Kanal im Douglas County, Illinois
 Arcola Oil Field, Ölfeld im Brazoria County, Texas
 Arcola Theatre, Theater in London

im NRHP gelistete Objekte:
 Arcola Carnegie Public Library, in Arcola, Illinois, ID-Nr. 02000459
 Arcola Mounds, in Arcola, Mississippi, ID-Nr. 90002118
 Arcola Presbyterian Church, in Arcola, Louisiana, ID-Nr. 82000462
 Arcola Slave Quarters, in Arcola, Virginia, ID-Nr. 08001113